Гурьевское — название населённых пунктов:

Россия 
 Гурьевское — село в Озёрском городском округе Калининградской области.

См. также 
 Гурьевское водохранилище
 Гурьевское городское поселение
 Гурьевское сельское поселение